De Rally van Australië 2014, formeel 23rd Coates Hire Rally Australia, was de 23e editie van de Rally van Australië en de tiende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2014. Het was de 529e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Coffs Harbour.

Verslag 
Volkswagen herpakte zich na hun verlies in Duitsland en bewezen in Australië nogmaals de houdgreep die ze op dat moment hadden op het kampioenschap; het zou aan het eind voor het eerst in hun geschiedenis het volledige podium bezetten. Illustratief voor de loop van het seizoen, waren het Sébastien Ogier en Jari-Matti Latvala die om de overwinning streden. Toen Latvala wat verloor op de tweede loop van de langste proef van de wedstrijd, leek Volkswagen in het kader van een aanstaande titel bij de constructeurs windeieren te kiezen en bleef de afstand tussen de twee tot aan de finish redelijk constant. Ogier greep naar zijn zesde overwinning van het seizoen, Latvala eindigde nog maar eens tweede en Andreas Mikkelsen profiteerde van een tijdstraf die Kris Meeke kreeg toebedeeld nadat hij op een van de proeven had afgesneden, en maakte dus een Volkswagen top drie compleet. De Duitse grootmacht verzekerde zich met dit resultaat van hun tweede opeenvolgende titel in het constructeurskampioenschap.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 9,23 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Au
Rally van Australië